Wyniki Grand Prix Japonii na Suzuka International Racing Course 14 października 2001.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Japonia
2001
2001 w Japonii
Wyścigi Formuły 1 w Suzuce